Эта страница содержит подробную информацию о религиях в Океании.

Гипонимы 

 Религия в Австралии
 Религия в Новой Зеландии
 Религия в Папуа — Новой Гвинее
 
 
 Религия в Самоа

Религиозное распространение

Австралазия

Меланезия

Микронезия

Полинезия

См. также 

 Мировая религия
 Религии Африки

Примечания